Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу 1992 состоялся в городе Каруидзава (Япония) с 1 ноября по ?? 1992 года только для мужских команд. В чемпионате приняло участие 2 команды.

Чемпионом стала (во 2-й раз в своей истории) сборная Австралии, второе место заняла сборная Японии.

Мужчины 
Команды провели между собой пять матчей.

Итоговая классификация

Примечания 

1992
Спорт в Японии в 1992 году
Международные соревнования по кёрлингу в Японии
Ноябрь 1992 года